Юрий Мунтян:
 Мунтян, Юрий Афанасьевич (1921—2011) — художник, автор работ в области декоративно-прикладного искусства.
 Мунтян, Юрий Викторович (род. 1972) — молдавский политик. Примечания